Fukushima United FC (福島ユナイテッドFC), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Fukushima, og de spiller i J3 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 10. september 2019.''

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League 

Fodboldklubber i Japan